Szwajcaria:
 Castaneda – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Moesa

Osoby:
 Carlos Castaneda – amerykański antropolog
 Jean Castaneda – francuski piłkarz
 Movita Castaneda – amerykańska aktorka

Zobacz też:
 Alfonso Castaneda
 Castañeda